Punk in Drublic — студийный альбом американской панк-группы NOFX, издан на Epitaph Records в 1994 году. Диск стал самым продаваемым релизом группы (на тот момент) и достиг золотого статуса в США, без какой-либо радио и телеподдержки. Также альбом стал одним из коммерчески успешных, выпущенных лейблом Epitaph. В чарте «Heatseekers» альбом достиг 12 места.

Список композиций 
Все песни — Fat Mike, кроме отмеченных:
 «Linoleum» — 2:10
 «Leave It Alone» (Fat Mike, Мелвин) — 2:04
 «Dig» — 2:16
 «The Cause» — 1:37
 «Don’t Call Me White» — 2:33
 «My Heart Is Yearning» — 2:23
 «Perfect Government» (Марк Кэрри) — 2:06
 «The Brews» — 2:40
 «The Quass» — 1:18
 «Dying Degree» — 1:50
 «Fleas» — 1:48
 «Lori Meyers» — 2:21
 «Jeff Wears Birkenstocks?» — 1:26
 «Punk Guy ('Cause He Does Punk Things)» — 1:08
 «Happy Guy» — 1:58
 «Reeko» — 3:05
 «Scavenger Type» — 7:12

Участники записи 
 Майк Беркетт (Michael Burkett, «Fat Mike») — вокал, бас
 Эрик Мелвин (Eric Melvin) — гитара
 Эрик Сандин (Erik Sandin) — ударные
 Эль Хефе (El Hefe) — гитара, труба
 Марк Кэрри (Mark Curry) и Ким Шатук (Kim Shattuck) — бэк-вокал
 Крис Доуд (Chris Dowd) — тромбон в «Dig»
 Кенни Лайон (Kenny Lyon) — гитара
 Мистер Роджерс (Mr Rojers) — ударные
 Gang vocals in «The Brews» by New Jew Revue

Альбомы 1994 года
Альбомы панк-рока
Альбомы NOFX